Someone Still Loves You Boris Yeltsin (SSLYBY) — американская инди-поп группа из города Спрингфилд (штат Миссури). Названа в честь первого президента России Бориса Ельцина. Их первый LP-альбом, Broom, был выпущен в 2005 году без лейбла. В настоящее время имеют контракт с Polyvinyl Record Co.

История группы 
Уилл Кроер и Филипп Диккей были друзьями со школы. Фил познакомился с Джоном Робертом Карвеллом в 2002 году, когда они были на первом курсе колледжа, и они начали писать песни вместе.

С 2002 по 2004 годы группа записывала демо в домашних условиях, в комнатах общежитий. В 2004 был выпущен первый EP совместно с вокальным дуэтом Гуин и Грейс.

Осенью 2004 группа начала записывать свой третий LP-альбом «Broom» в доме Кноуера, который играет значительную роль в художественном оформлении группы. «Broom» был выпущен в марте 2005 года. Дебют имел инди-успех, получил положительные отзывы в журнале «Spin» и интернет-славу, благодаря блогам, таким как «You Ain’t No Picasso» и «Bars and Guitars». В это же время «Pitchfork» оценивает альбом в 6.9/10.0. Чуть позже релиза «Broom» SSLYBY выпускают сплит с Майклом Холтом, участником группы The Mommyheads, на Catbird Records (лейбл начался с блога «Catbirdseat») в 2005 году.

В феврале 2006 группа отправилась на свой первый тур по стране вместе с Catfish Haven (с лейбла Secretly Canadian). В том же туре группа записала свою третью сессию на сайте Daytrotter. Годом позже песня «Oregon Girl» была в эпизоде сериала «Одинокие сердца».

Группа подписала контракт с Polyvinyl Records в июне 2006 года и уже в октябре повторно выпустила «Broom». Это было сделано, потому что оригинальная версия альбома была записана группой с их собственным оборудованием (включая Boss цифровой многодорожечный рекордер и используя только микрофоны Shure SM57 и SM58), кроме того мастеринг был выполнен не профессионально, по сравнению с уровнем большинства стандартных релизов. Лоу-фай звучание альбома вызвало много критики и слушателей альбома.

В июле 2007 года SSLYBY выступили на "Пикнике «Афиши» в Москве, спустя 3 месяца после смерти Бориса Ельцина.

Группа вернулась в Спрингфилд, чтобы записать долгожданный новый альбом. Из-за жалоб на шум записывать его в доме Уилла было невозможно, поэтому группа переехала в свою домашнюю звукозаписывающую студию в доме тёти Кноуера.

«Pershing» вышел 8 апреля 2008 года на Polyvinyl Records. Альбом сопровождали три клипа: «Think I Wanna Die», совместно с участницами группы Eisley и срежиссированным номинантом «Грэмми» Исрелом Антемом и «Modern Mystery» и «Glue Girls», режиссёром которых стал Брук Линдер.

Группа была названа «лучшей новой группой в штате Миссури» в Boston Phoenix несмотря на «вычурное, раздражающее название из 6 слов.» Pershing в блогах It’s Hard to Find A Friend, The Stark Online и The Power Pop Show был назван лучшим альбомом 2008 года. Blender Magazine назвал «Dead Right» одной из 200 лучших песен 2008 года.

В 2008 году группа выпустила split EP с группой Puzzle из Ливерпуля, дала разрешение использовать свою песню «Anne Elephant» в рекламе MasterCard и впервые выступила на телевидении в программе «Carson Daly Show».

Третий альбом SSLYBY , выпущенный лейблом Polyvinyl records, Let It Sway, был спродюсирован Крисом Уоллом из Death Cab For Cutie и Beau Sorenson.

22 октября 2010 года, на сайте NME.com дебютировал клип на песню «Sink / Let It Sway» режиссёры Брука Линдера. Группа и Линдер снова взялись за работу вместе в начале 2011 года, чтобы снять видео для песни "Critical Drain ", премьера которого состоялась на MTV.com.

В начале 2011 года группа поддержала Tokyo Police Club на гастролях в США. В том же году они выпустили Tape Club, коллекцию би-сайдов и раритетов.

Группа выпустила новый альбом 17 сентября 2013 года. Она называется Fly By Wire. Новости об этом альбоме совпали с уходом Джона Роберта из группы.

Дискография 
 2004 Split CD Vol. 6 (вместе с Gwyn and Grace) — Sew, Sew, Suck Your Toe
 2004 Two People… Probably Talking About Me EP / Gwyn and Grace EP
 2005 Someone Still Loves You Michael Holt
 2006 'Haircuts' split CD совместно с Nathaniel Carroll (Things That Are True)
 2005 Broom
 2007 Not Worth Fighting Single
 2007 Pangea single
 2008 Pershing
 2008 Someone Still Loves You Boris Yeltsin/Puzzle
 2010 Let It Sway
 2010 'Back To You' для Fast Forward World Cup Compilation
 2011 Tape Club
 2013 Fly By Wire (album) 
 2015 The High Country

Состав

Текущий состав 
 Уилл Кноуер – соло-гитара
 Филип Диккей – вокал, ударные, гитара
 Джонатан Джеймс – бас-гитара, ударные

Бывший участник 
Джон Роберт Карвелл — вокал, гитара, бас-гитара (1999–2013)

Ссылки 
 Официальный веб-сайт
 
 Группа во Вконтакте 
 
 2006 Daytrotter Session (Бесплатные песни)
 2008 Daytrotter Session (Бесплатные песни)

Инди-поп-группы США
Музыкальные коллективы из Миссури
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1999 году
Борис Ельцин в массовой культуре